Le cabinet Vogel () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le sénat Vogel, au pouvoir en 1981.

le cabinet Vogel I, au pouvoir entre 1976 et 1979 ; 
 le cabinet Vogel II, au pouvoir entre 1979 et 1983 ; 
 le cabinet Vogel III, au pouvoir entre 1983 et 1987 ; 
 le cabinet Vogel IV, au pouvoir entre 1987 et 1988.

le cabinet Vogel I, au pouvoir entre 1992 et 1994 ; 
 le cabinet Vogel II, au pouvoir entre 1994 et 1999 ; 
 le cabinet Vogel III, au pouvoir entre 1999 et 2003.